Pinot puede referirse a varias variedades viníferas, así como a los vinos varietales que con ellas se producen:

 Pinot blanc (Pinot bianco)
 Pinot gris (Pinot grigio)
 Pinot meunier
 Pinot noir (Pinot nero)

Cuando se dice simplemente "pinot" se suele referir a la pinot noir.

Personajes 

 Thibaut Pinot, ciclista francés.

Pinot es también un bien conocido programa de software para obtener información presente en la computadora de uno Pinot application Pinot.

Variedades viníferas